Brouwerij National is een voormalige bierbrouwerij in Tegelen, tegenwoordig een stadsdeel van de Nederlandse gemeente Venlo.

Het monumentale pand ligt even buiten de Tegelse kern, in dezelfde straat als de voormalige Herberg Den Gouden Berg. Het is onbekend wanneer de brouwerij precies werd gebouwd, maar het vermoeden bestaat dat dit halverwege de 19e eeuw moet zijn geweest. In ieder geval is zij verdwenen voor de Tweede Wereldoorlog. Het pand zelf is behouden gebleven.

Aan de buitenzijde is het pand vrijwel geheel in de oorspronkelijke staat. Wel is de wagendeur vervangen door een houten pui met raamopening. Het interieur is in 1987 verbouwd om er een aantal appartementen te realiseren.

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)

Bouwwerk in Venlo
National
Gemeentelijk monument in Venlo